

Cinema 
L'intrigo – film del 1964 diretto da George Marshall e Vittorio Sala

Televisione 
 L'intrigo (Do You Regret What We Did?) – episodio della prima stagione di Damages
 L'intrigo – episodio di Lady Oscar
 L'intrigo (The Choice) – episodio della quarta stagione di Missione Impossibile

Altro 
L'intrigo – libro di Giampaolo Pansa del 1990